DEST steht für:
 Deutsche Erd- und Steinwerke, war ein am 29. April 1938 gegründetes Unternehmen der SS
 DEST German Engineering, ein deutsches Konstruktions Dienstleistungsunternehmen, seit Januar 2000
 Diplôme d’études supérieures techniques, ein Hochschuldiplom ausgestellt vom Conservatoire National des Arts et Métiers

DE-ST steht für:
 Sachsen-Anhalt, ISO-3166-2-Code des deutschen Bundeslandes
Siehe auch:
Däst

DEST